Cor Wilders, Nederlands honkballer en voetballer
Geert Wilders, Nederlands politicus
Truus Wilders-IJlst, Nederlands beeldhouwster